La Coupe du Golden Q 2018 est un tournoi de snooker pro-am comptant pour la saison 2018-2019. L'épreuve s'est tenue du 12 au 15 juillet 2018 au Golden Q Snooker Club de Baia Mare, en Roumanie. Elle est organisée par la WPBSA.

Il s'agit de la toute première édition de ce tournoi. Elle a réuni des amateurs et six professionnels. Les joueurs ont été répartis en huit groupes de quatre joueurs, dans lesquels les deux premiers se qualifient pour les phases finales. Les professionnels ont tous finis en tête de leurs groupes respectifs. C'est le belge Luca Brecel qui s'impose en finale contre le chypriote Michael Georgiou sur le score de 5 frames à 1, réalisant le meilleur break du tournoi avec un 139.

Phases de groupe 
Les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour les phases finales. Les matchs ont été disputés au meilleur des cinq manches.

Groupe A 

 Ashley Hugill 2–0 Petro Stetsyshyn
 Jean-Marie Hustin 2–0 Gelu Zah
 Petro Stetsyshyn 0–2 Gelu Zah
 Ashley Hugill 2–0 Jean-Marie Hustin
 Ashley Hugill 2–0 Gelu Zah
 Petro Stetsyshyn 1–2 Jean-Marie Hustin

Groupe B 

 Jan Bossaert 1–2 Stepan D.
 Iacob Hadrian 0–2 Luca Brecel
 Stepan D. 0–2 Luca Brecel
 Jan Bossaert 2–0 Iacob Hadrian
 Stepan D. 0–2 Iacob Hadrian
 Jan Bossaert 0–2 Luca Brecel

Groupe C 

 Michael Georgiou 1–2 Revesz Bulcsu
 Catalin Trif 2–0 Sorin Craciun
 Revesz Bulcsu 0–2 Sorin Craciun
 Michael Georgiou 2–0 Catalin Trif
 Michael Georgiou 2–1 Sorin Craciun
 Revesz Bulcsu 2–0 Catalin Trif

Groupe D 

 Norby Szopko 1–2 Peter Varga
 Patrick Whelan 2–0 Yuriy Semko
 Patrick Whelan 2–0 Norby Szopko
 Yuriy Semko 2–1 Peter Varga
 Patrick Whelan 1–2 Peter Varga
 Norby Szopko 0–2 Yuriy Semko

Groupe E 

 Mikael K. 1–2 Calin Visovan
 Lukas Kleckers 2–0 Norbert A.
 Lukas Kleckers 2–0 Mikael K.
 Norbert A. 2–1 Calin Visovan
 Lukas Kleckers 2–0 Calin Visovan
 Mikael K. 2–0 Norbert A.

Groupe F 

 Garik K. 0–2 Alex Oprisor
 Bratislav Krastev 0–2 Mark Davis
 Bratislav Krastev 2–1 Garik K.
 Mark Davis 2–0 Alex Oprisor
 Bratislav Krastev 2–0 Alex Oprisor
 Garik K. 0–2 Mark Davis

Groupe G 

 Calin Laza 2–2 Vantara Pal
 Kevin Hanssens 2–0 Radu Scarlat
 Kevin Hanssens 2–1 Vantara Pal
 Calin Laza 2–0 Radu Scarlat
 Kevin Hanssens 2–0 Calin Laza
 Radu Scarlat 0–2 Vantara Pal

Groupe H 

 Adrian Chiuzbaian 0–2 Lorin Druta
 Tom Ford 2–0 Balazs Kiss
 Tom Ford 2–0 Lorin Druta
 Adrian Chiuzbaian 0–2 Balazs Kiss
 Tom Ford 2–0 Adrian Chiuzbaian
 Balazs Kiss 2–0 Lorin Druta

Phases finales

Finale

Centuries 
Total : 5
 139  Luca Brecel
 137, 100  Mark Davis
 136, 106  Tom Ford
 112  Michael Georgiou

Articles connexes 
 Snooker
 Glossaire du billard
 Classement mondial de snooker

Références 

Snooker en 2018
2018
Sport en Roumanie en 2018
Sport en juillet 2018